Iberien kan syfta på:

 Iberiska halvön – en halvö i sydvästra Europa
 Kungadömet Iberien eller Kaukasiska Iberien – det namn greker och romare under antiken och tidig medeltid gav ett rike i nuvarande Georgien